Гран-при Великобритании 1995 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Сильверстоун, Великобритании. Соревнования состоялись 16 июля 1995 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:29,752
 Больше всего гонка запомнилась столкновением между Деймоном Хиллом и Михаэлем Шумахером во время их борьбы за первое место, произошедшей по вине Хилла. Последствием данных событий стало введение правила, когда гонщикам впредь запрещалось «закрывать» калитку перед соперником, если какая-то часть машины обгоняющего поравнялась с любой частью машины защищающегося.
 После этого за первое место стали сражаться их партнёры по командам Джонни Херберт и Дэвид Култхард, пока Култхард не получил штраф стоп-энд-гоу за превышение скорости на питлейн. Также в гонке столкнулись Марк Бланделл и Рубенс Баррикелло, практически повторив случай предыдущего года, когда Рубенс столкнулся с McLaren Мики Хаккинена в последнем повороте.
 Первая победа: Джонни Херберт.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Великобритании
Скандалы в Формуле-1